Phaeovirus ist eine Gattung von Viren in der Familie der Phycodnaviridae und gehört damit zum Phylum Nucleocytoviricota (alias Nucleocytoplasmic large DNA viruses, NCLDV). Als natürliche Wirte dienen Algen der Ordnung Ectocarpales. Es gibt derzeit (Stand 19. Juni 2021) elf Spezies in dieser Gattung, einschließlich der (ehemaligen) Typusspezies Ectocarpus siliculosus virus 1. Der Wortbestandteil Phaeo- ist abgeleitet von griechisch φαιός phaiós: „dunkel“.

Systematik

Innere Systematik 
Das International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) hat mit Stand November 2018 folgende Spezies anerkannt:
 Gattung: Phaeovirus
 Spezies: Ectocarpus siliculosus virus 1 (EsV-1, Typusspezies, Wirt Ectocarpus siliculosus, Ectocarpales: Ectocarpaceae)
 Spezies: Ectocarpus siliculosus virus a (EsV-a, auch EsV-1a)
 Spezies: Ectocarpus fasciculatus virus a (EfV-a, Wirt Ectocarpus fasciculatus) 
 Spezies: Feldmannia species virus (FLSV, FsV, FspV, Wirt Feldmannia sp., Ectocarpales: Acinetosporaceae)
 Spezies: Feldmannia species virus a (FsV-a)
 Spezies: Feldmannia irregularis virus a (FirrV-a, auch FirrV-1)
 Spezies: Hincksia hinckiae virus a (HhV-a, auch HhV-1, Wirt Hincksia hinckiae, Ectocarpales: Acinetosporaceae)
 Spezies: Myriotrichia clavaeformis virus a (McV-a, auch McV-1, Wirt Myriotrichia clavaeformis, Ectocarpales: Chordariaceae)
 Spezies: Pilayella littoralis virus 1 (PlV-1, Wirt Pylaiella littoralis — sic! siehe WoRMS und AlgaeBase, Ectocarpales: Acinetosporaceae)

Eine Liste, die auch einzelne Stämme (Isolate) und Abkürzungen aufführt findet man bei ScienceDirect. Oft – nicht immer – bezeichnet der Zusatz -a eine Spezies, -1 den zugehörigen Typus-Stamm (Isolat).

Äußere Systematik 
Die folgende Systematik folgt Schulz et al. (2018) mit Korrekturen und Ergänzungen nach Hao et al. (2018):

YSLPV = „Yellowstone Lake Phycodnavirus“DSLPV = „Dishui Lake Phycodnavirus“

Greiner et al. (2018) sehen YLPV2 (alias YSLPV2, Yellowstone Phycodnavirus 2) jedoch nicht in der Klade der Viren vom Chlorovirus-Typ.

Aufbau 

Die Virionen (Virusteilchen) der Phaeoviren haben eine Hülle mit ikosaedrischer oder sphärischer Geometrie mit der Triangulationszahl . Der Durchmesser beträgt ca. 120–150 nm.

Genom 

Das Genom ist linear und hat eine Länge von etwa 150–350 Kbp (Kilobasenpaaren).

Bei der Typusspezies EsV-1 haben die Virionen einen Durchmesser von 200 nm, die Genomlänge beträgt 335.593 bp, es werden vorhergesagt 240 Proteine kodiert und der GC-Gehalt liegt bei 51,7 %.

Vermehrungszyklus 
Die Virusreplikation geschieht nukleo-cytoplasmatisch (vom Zellkern ins Zytoplasma). Das Virus verlässt die Wirtszelle durch Lyse vermittels lytischer Phospholipide. Die Übertragung geschieht durch passive Diffusion.

Literatur 
 Dickson Kinyanyi, George Obiero, Peris W Amwayi, Stephen Mwaniki, Mark Wamalwa: In silico structural and functional prediction of African swine fever virus protein-B263R reveals features of a TATA-binding protein, in: PeerJ 6(4):e4396 (2018), doi:10.7717/peerj.4396, S. 13, insbes. Fig. 7
 Weijia Zhang, Jinglie Zhou, Taigang Liu, Yongxin Yu, Yingjie Pan, Shuling Yan, Yongjie Wang: Four novel algal virus genomes discovered from Yellowstone Lake metagenomes, in: Scientific Reports volume 5, Artikel Nr. 15131, 2015, doi:10.1038/srep15131, Abstract

Einzelnachweise

Weblinks 
 Viralzone: Phaeovirus
 ICTV

Virusgattung
Pflanzenvirus
Phycodnaviren